Wetmore se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Wetmore
 Clifford M. Wetmore